vmj – codice ISO 639-3 della lingua ixtayutla mixtec